Феодора Гогенлое-Ланґенбурзька (1839—1872) — принцеса Гогенлое-Ланґенбурзька, дружина герцога Саксен-Мейнінгену Георга II.
 Феодора Гогенлое-Ланґенбурзька (1866—1932) — принцеса Гогенлое-Ланґенбурзька, дружина 5-го князя Лейнінґенського Еміха.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок